Музей золота (Богота)
 Музей золота (Астана)
 Музей золота (Лима)
 Музей золота доколумбовых культур (Сан-Хосе)
 Музей золота (Тайбэй)
 Музей золота (Тои)